

Presentación previa 
Facundo Bagnis fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Nicolás Jarry derrotó en la final a João Souza.

Cabezas de serie 

  Víctor Estrella (Primera ronda)
  Darian King (Semifinales)
  João Souza ''(Finalista)
 ''' Nicolás Jarry (Campeón)

<ol start=5>
  Marcelo Arévalo ''(Segunda ronda)
  Roberto Quiroz ''(Cuartos de final)
  José Hernández ''(Segunda ronda)
  Maxime Hamou ''(Baja)

Cuadro

Cuadro Final

Cuadro Superior

Cuadro Inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Medellín 2017